

Patronyme 
Rockwell est un patronyme anglo-saxon, dont on compte plusieurs représentants connus :
 Alexandre Rockwell (1957-), un cinéaste américain ;
  (1896-1978), militaire américain ;
 David Rockwell, un architecte et designer américain ;
 George Lincoln Rockwell, chef du parti nazi américain ;
 John Rockwell (1940-), un critique musical, éditeur et critique de ballet américain ;
 Lew Rockwell (1944-), un économiste américain ;
 Norman Rockwell (1894-1978), un illustrateur et peintre américain ;
 Kiffin Rockwell (1892-1916), pilote américain pendant la Première Guerre mondiale.
 Sam Rockwell (1968-), un acteur américain ;
 Jack Rockwell (1890-1947), un acteur de western américain.

Pseudonyme 
 Rockwell (1964-), pseudonyme de Kennedy William Gordy, interprète de Somebody's Watching Me

Toponyme 

 Rockwell, census-designated place située en Arkansas ;
 Rockwell, une ville située dans l’Iowa ;
 Rockwell, une ville située en Caroline du Nord ;
 Rockwell, une station de la ligne brune du métro de Chicago.

Autres 
'''Rockwell peut aussi désigner :
 Rockwell International, un conglomérat industriel américain spécialisé dans l'industrie militaire ;
 Rockwell Collins, un groupe aéronautique américain ;
 North American Rockwell, constructeur aéronautique militaire américain disparu ;
 Échelle Rockwell, une échelle pour mesurer la dureté d'un matériau ;
 Rockwell, une police d'écriture conçue par la société Monotype Corporation et sortie en 1934 ;
 Norman Fucking Rockwell! est le cinquième album de l'artiste américaine Lana Del Rey.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis